Suworowo () ist der Name folgender russischer Orte:
 Suworowo (Kaliningrad, Moskauer Rajon), Siedlung im Moskauer Rajon von Kaliningrad, Hauptstadt der Oblast Kaliningrad (Spandienen, Kreis/Stadt Königsberg, Ostpreußen)
 Suworowo (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (Zohpen, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Suworowo, Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, jetzt: Jasnoje Pole (bis 1938 Packallnischken, 1938 bis 1946 Bergendorf, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Suworowo (Moskau) in der Oblast Moskau
 Suworowo (Wologda) in der Oblast Wologda

sowie folgender Orte in Bulgarien:
 Suworowo in der Oblast Warna